Kirstusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kirstusaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Kirstusaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar